Edward Umar Fatu (1973-2009) – wrestler statunitense
 Filimaua Fatu (...) – calciatore samoano americano
 Josef Fath (1911-1985) – calciatore tedesco
 Lavalu Fatu (1980) – calciatore samoano americano
 Solofa Fatu Jr. (1965) – wrestler statunitense